Immanuelkirche (Emmanuelkirche nach hebräisch Immanuel („Gott ist mit uns“) aus Jesaja (Jes 7,14) und im Evangelium nach Matthäus (Mt 1,23) in Beziehung zu Jesus Christus genannt.) ist der Name folgender Kirchengebäude:

in Deutschland:
 Immanuelkirche (Aachen)
 Immanuelkirche (Altenbergen), Georgenthal, Landkreis Gotha
 Immanuelkirche (Berlin), Berlin-Prenzlauer Berg
 Immanuel-Kapelle (Berlin-Weißensee)
 Immanuel-Kapelle (Bremen), Bremen-Walle
 Evangelische Immanuel-Kirche Marten, Dortmund-Marten
 Immanuelkirche (Düsseldorf), Düsseldorf
 Immanuelkirche, Frankfurt am Main, Vorgängergebäude der heutigen Epiphaniaskirche
 Immanuelkirche Groß Schönebeck, Schorfheide, Landkreis Barnim
 Immanuelkirche (Hamburg-Veddel)
 Immanuelkirche (Hehlen), Hehlen, Landkreis Holzminden
 Immanuelkirche (Kassel), Kassel
 Immanuel-Kirche (Köln-Flittard/Stammheim)
 Immanuelkirche (Köln-Longerich), Köln-Longerich
 Immanuelkirche (Königstein im Taunus)
 Immanuelkirche (Leipzig-Probstheida), Leipzig-Probstheida
 Immanuelkirche (München), München
 Immanuelkirche (Prester), Magdeburg
 Immanuel-Kirche (Preußisch Ströhen), Rahden, Kreis Minden Lübbecke
 Immanuelkirche (Saarbrücken), Saarbrücken
 Immanuelskirche (Wuppertal), Wuppertal

in anderen Ländern:
 Immanuelkirche (Aleppo), Aleppo, Syrien
 Emmanuel Episcopal Church (Boston), USA
 Immanuel Lutheran Church (Seattle), USA
 Immanuelkirche (Teheran), Teheran, Iran
 Immanuelkirche (Tel Aviv-Jaffa), Jaffa, Israel
 Immanuelkirche (Schirwindt), Kutusowo, Russland

Siehe auch 
 Emmanuel Church 
 Immanuel Baptist Church 
 Immanuel Episcopal Church
 Immanuel Lutheran Church
 Immanuel Evangelical Lutheran Church 
 Immanuel Presbyterian Church 
 Temple Emanu El (New York City), Synagogen-Komplex in New York City

Liste (Kirchengebäude nach Name)